Kerküra, a nimfák egyike, Poszeidóntól született fia Phaiax, a phaiákok mitikus őse
 Kerküra, az ókori Szkheira szigetének mai neve, másképp Korfu